Кашкадарья () — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана. Административно подчинён городу Карши. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (узел линий на Бухару, Карши и Самарканд).

Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 31 января 1978 года населённый пункт Шайхали Касанского района Кашкадарьинской области отнесен к категории городских поселков с присвоением ему наименования — Кашкадарья.

Население

Ссылки 

Посёлки городского типа Кашкадарьинской области